Magnum opus або opus magnum — латинський вираз, українською велика робота або велика справа.
 Magnum opus — в мистецтві краща, найбільш амбітна робота письменника, художника чи композитора. 
 «Magnum opus musicum» — зібрання творів франко-фламандського композитора Орландо ді Лассо(Мюнхен; 1604).
 Magnum Opus — в алхімії процес отримання філософського каменя (еліксиру філософів), а також досягнення просвітленої свідомості, злиття духа і матерії.

Див. також 
 Магнум
 Opus
 Опус (значення)